

Hydronyme 

 Le Né est une rivière du sud-ouest de la France et un affluent gauche de la Charente. Il arrose les départements de la Charente-Maritime et de la Charente, dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Toponymes 
 Lagarde-sur-le-Né est une commune française, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine.

 Saint-Fort-sur-le-Né est une commune française, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine.

 Saint-Martial-sur-Né est une commune française située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine.

 Saint-Palais-du-Né est une commune française, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine.

Culture 
 Né à Jérusalem (et toujours vivant), film de 2019
 Nés parmi les animaux sauvages, série documentaire

Personnes
 Marco Né, footballeur international ivoirien né le .
 Arsène Né, footballeur ivoirien né le , frère du précédent.